Мария Евтихиевна Кордонская (1924—1985) — советский работник сельского хозяйства, звеньевая колхоза «Новая заря» Каменского района Молдавской ССР.

Биография 
Родилась 7 января 1924 года в селе Валя-Адынкэ Каменского района Молдавской АССР в крестьянской семье.

В 1948 году в течение всего периода сельскохозяйственных работ члены звена, возглавляемого Марией Кордонской, ежедневно выполняли по  Её табаководческое звено вырастило по  табака сорта «Трапезонд» с каждого из 

Занималась общественной деятельностью — избиралась депутатом Верховного Совета Молдавской ССР III созыва.

Умерла 3 сентября 1985 года на своей родине.

Награды 
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 июня 1949 года М. Е. Кордонской присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот».

Литература 
 31 центнер табака с гектара : Производственный опыт звеньевой М. Е .Кордонской из колхоза "Новая заря" Каменского района. Записал А. Ширяев. - Кишинев : Гос. изд-во Молдавии, 1948. - 23 с.

Примечания

Ссылки 
 Каменский районный Совет народных депутатов - Герои Социалистического Труда